Владимир Илюхин:
 Илюхин, Владимир Дмитриевич (1923—2007) — живописец, Народный художник РСФСР.
 Илюхин, Владимир Иванович (род. 1961) — губернатор Камчатского края (2011—2020).